Ангун (, тлингит. Aangoon) — город в зоне переписи населения Хуна-Ангун, штат Аляска, США. Население составляет 459 человек (оценка, 2019 год).

История 
Получил статус города 7 мая 1963 года.

География 
Расположен на западном побережье острова Адмиралти, примерно в 97 км к юго-западу от города Джуно. Площадь города составляет 100,0 км², из них 58,3 км² — суша и 41,3 км² — водные поверхности.

Население 

По данным переписи 2000 года, население города составляло 572 человека. Расовый состав: коренные американцы — 81,99 %; белые — 11,36 %; афроамериканцы — 0,52 %; азиаты — 0,17 %; представители других рас — 1,40 % и представители двух и более рас — 4,55 %. Латиноамериканцы любой расы составляли 5,42 % населения.

Из 184 домашних хозяйств в 42,4 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 49,5 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 17,4 % семей женщины проживали без мужей, 25,0 % не имели семьи. 22,3 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 2,7 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. В среднем домашнее хозяйство ведут 3,11 человек, а средний размер семьи — 3,64 человек.

Доля лиц в возрасте младше 18 лет — 34,8 %; лиц в возрасте от 18 до 24 лет — 8,6 %; от 25 до 44 лет — 28,3 %; от 45 до 64 лет — 21,9 % и лиц старше 65 лет — 6,5 %. Средний возраст населения — 32 года. На каждые 100 женщин приходится 110,3 мужчин; на каждые 100 женщин в возрасте старше 18 лет — 115,6 мужчин.

Средний доход на совместное хозяйство — $29 861; средний доход на семью — $31 429. Средний доход на душу населения — $11 357.

Экономика 
Экономика города основана на рыболовстве и переработке рыбы.

Примечания 

Города Аляски